Баптист — многозначное понятие:

 Баптист — последователь баптизма, христианской конфессии.
 Баптист — журнал Союза русских баптистов. Издавался с перерывами в 1907—1929 годах.

Топонимы 
 Баптист — невключённая территория округа Гаррисон, штат Кентукки.
 Баптист — невключённая территория прихода Танджипахоа, штат Луизиана.
 Баптист — бывшая невключённая территория округа Адэр, штат Оклахома.
 Баптистаун — невключённая территория округа Хантердон, штат Нью-Джерси.

Носители фамилии 
 Баптист — династия французских актёров театра XVIII—XIX веков.
 Баптист, Алекс (род. 1986) — английский футболист.
 Баптист, Виллем — нидерландский режиссёр.
 Баптист, Келли-Энн (род. 1986) — тринидадская легкоатлетка.
 Баптист, Керри (род. 1981) — тринидадский футболист.
 Баптист, Мария — немецкая пианистка.
 Баптист, Мишель (род. 1977) — сент-люсийская легкоатлетка.

Носители имени 

 Иоганн Баптист Австрийский — эрцгерцог Австрийский.

См. также 
 Батист (значения)